Patrick Caldwell (ur. 18 lutego 1994 w Lyme) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Stratton Mountain School.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 18 grudnia 2010 roku, podczas zawodów FIS Race w Craftsbury, gdzie zajął 22. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 17 marca 2017 roku w Québecu, gdzie uplasował się na 50. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 19 marca 2017 roku podczas ostatniego etapu Finału PŚ plasując się na 25. miejscu na dystansie 15 km stylem dowolnym.

Jego kuzynka Sophie również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Caldwell nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994